

Водіна — місто, штат Айова
 Водіна — місто, штат Міннесота

Див. також 
 Вадена